SAT steht für:
 Satellit, davon abgeleitet auch für:
 Satellitenempfänger
 Satellitenrundfunk

 Körperschaften (Institutionen, Organisationen):
 Flughafen San Antonio (IATA-Code)
 Sat.1, einen privaten deutschen Fernsehsender
 S.A.T., eine ehemalige deutsche Fluggesellschaft
 SAT Airlines (Sakhalinskie Aviatrassy), eine ehemalige russische Fluggesellschaft
 SATA Air Açores, eine portugiesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Schweizerische Akademische Turnerschaft, Dachverband der Turnerschaften in der Schweiz
 Sennacieca Asocio Tutmonda, eine linksgerichtete Esperanto-Organisation
 Siemens Audiologische Technik, einen weltweit führenden Hersteller von Hörgeräten
 Società Alpinistica Ticinese, Tessiner Alpenvereinssektion
 Società degli Alpinisti Tridentini, die Trentiner Sektion des Club Alpino Italiano
 Société anonyme des télécommunications, eine französische Telekommunikations-Gesellschaft
 Swiss AviationTraining, Trainingsprovider der SWISS unter anderem für Piloten- und Kabinentraining

 technische Standards:
 Computerstandard zur Umsetzung von SCSI-Kommandos in ATA-Kommandos, siehe SCSI/ATA Translation
 Sim Application Toolkit, eine Erweiterungsschnittstelle für Firmware auf SIM-Karten für Mobiltelefone, die oft für neue Menüpunkte verwendet wird

 als Familienname:
 Opan Sat (* 1987), einen russischen, später türkischen Ringer

 Sonstige Bedeutungen für SAT:
 Safety Acro Team und deren gleichnamige Gleitschirm-Akrobatikfigur
 Satisfiability („Erfüllbarkeit“), das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik
 SAT (Test), SAT Reasoning Test, früher Scholastic Assessment Test, die Bezeichnung des Collegezugangstests in den USA
 Schweizer Archiv für Tierheilkunde, eine Fachzeitschrift
 Schwere Artillerie-Träger der Kriegsmarine, siehe  Artillerieträger#Schwere Artillerie-Träger
 umgangssprachliche Bezeichnung für das National Curriculum Assessment, eine Serie freiwilliger Schulungstests für Schüler in England
 Selbstabfertigung durch den Triebfahrzeugführer, ein Abfertigungsverfahren bei deutschen Eisenbahnen
 Site Acceptance Test, die Abnahme einer Maschine oder Anlage an ihrem Aufstellort direkt beim Kunden
 Situational Action Theory, eine Kriminalitätstheorie
 Sofort-Aktions-Technik, ein aus Frankreich stammendes Gefechtsformationssystem
 Source Address Table, Tabelle mit Herkunftsadressen in einem Switch, siehe Switch (Netzwerktechnik)#Source Address Table
 South African Time, die südafrikanische Zeitzone
 South African Type, einen MKS-Virus-Typ, siehe Maul- und Klauenseuche
 Special Assistance Team, Gruppe von Mitarbeitern einer Fluglinie oder eines Flughafens zur psychosozialen Unterstützung von Betroffenen eines Flugunfalles und deren Angehörigen
 Store and Treat, ein Verfahren zur Behandlung ammoniumreicher Zentratwässer
 Static Air Temperature, siehe Abkürzungen/Luftfahrt/S–Z
 Su Altı Taaruz, eine Türkische Kampftauchereinheit
 Summed Area Table, ein Verfahren zur effizienten Integralberechnung von Bildern, siehe Integralbild
 Symbolic Action Theory („symbolische Handlungstheorie“), eine Version der Handlungstheorie des deutschen Kulturpsychologen Ernst E. Boesch.
 Dateiendung einer ACIS-Textdatei, siehe Grafikformate
 SAT Sp. z o.o., eine polnische straßenbauliche Firma
 Subakute Thyreoiditis, eine vorübergehende Entzündung der Schilddrüse i. d. R. nach einer Virusinfektion

Sat steht für:
 Begriff im Hinduismus, siehe Sat-Chit-Ananda
 Sat (Einheit), ein Getreidemaß in Siam

sat steht für:
 Santali (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

Abkürzung